Фишман — еврейская фамилия.

Известные носители 
 Фишман, Ада Моисеевна (Маймон-Фишман; 1893—1973) — израильский общественный и политический деятель, сестра Л. М. Фишмана.
 Фишман, Борис Семёнович (1906—1964) — советский скрипач, музыкальный педагог.
 Фишман, Вера Соттаровна (более известна под фамилией Клопотовская; ок. 1873—?) — оперная и камерная певица, педагог.
 Фишман, Геннадий Владимирович (род. 1959) — советский белорусский легкоатлет.
 Фишман, Давид Абрамович (1917—1991) — советский физик-ядерщик, Герой Социалистического Труда.
 Фишман, Джошуа (Шикл; 1926—2015) — американский социолог и лингвист.
 Фишман, Жан-Луи (род. 1953) — французский карикатурист.
 Фишман, Изяслав Борисович (псевдоним Борисов, 1933—2011) — театральный режиссёр и педагог.
 Фишман, Иосиф Шлёмович (Гейер, 1897—1969) — американский писатель, библиограф, редактор и издатель.
 Фишман, Константин Викторович (род. 1977) — российский футболист.
 Фишман, Лазарь Ефимович (1897—1988) — советский военачальник, генерал-майор.
 Фишман, Лейб Моисеевич (Маймон-Фишман; 1875—1962) — израильский государственный и общественный деятель, раввин.
 Фишман, Леонид Гершевич (род. 1971) — российский политолог, доктор политических наук, профессор РАН
 Фишман, Макс Шахнович (1915—1985) — молдавский советский пианист, композитор, музыкальный педагог.
 Фишман, Марк Вениаминович (1919—2003) — советский учёный-петрограф, доктор геолого-минералогических наук, профессор.
 
 Фишман, Надежда Евсеевна (Добычина, 1884—1950) — первая российская профессиональная галерейщица.
 Фишман, Натан Львович (1909—1986) — советский музыковед, пианист и педагог.
 
 Фишман, Пётр Аронович (род. 1955) — советский и российский скульптор.
 Фишман, Уолтер (Паркс; род. 1951) — американский кинопродюсер, сценарист.
 Фишман, Эммануил Григорьевич (1907—1988) — советский виолончелист и музыкальный педагог.